Абдул Азиз Тетте (; 25 мая 1990, Дансоман) — ганский футболист, полузащитник польского клуба «Видзев».

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в пригороде Аккры, Дансомане, в составе клуба «Либерти Профешионалс». В январе 2008 года перешёл в итальянский «Удинезе», однако за клуб так и не сыграл. С 2008 по 2012 год выступал на правах аренды в различных испанских командах.

С 2012 по 2015 год выступал в Греции.

С 2015 года играл за «Лех» из Познани.

31 января 2018 года перешёл в московское «Динамо».

Сборная 
В феврале 2008 года был вызван Клодом Ле Руа в состав сборной Ганы на отборочный матч Кубка Африки против Нигера, но на поле не выходил.

В марте 2008 года также вызывался в молодёжную сборную, но на поле не выходил.

Достижения 
 «Лех»
 Обладатель Суперкубка Польши (2): 2015, 2016

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Фокикос»
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Газиантеп»
Игроки ФК «Видзев»